Kelder
 Kelders (Leeuwarden), straat